Chaetosphaeriales är en ordning av svampar. Chaetosphaeriales ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetosphaeriales